Кундера () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Кундера, Людвик (1920—2010) — чешский писатель, поэт, драматург, переводчик.
 Кундера, Милан (род. 1929) — чешский писатель-прозаик.